Muški košarkaški olimpijski turnir 1976. odigrao se u Montrealu od 18. do 27. srpnja. Naslov je osvojila reprezentacija SAD-a.

Turnir

Skupina A 

18. srpnja 1976.

19. srpnja 1976.

21. srpnja 1976.

23. srpnja 1976.

24. srpnja 1974.

Skupina B 

18. srpnja 1976.

20. srpnja 1976.

21. srpnja 1976.

22. srpnja 1976.

24. srpnja 1976.

Izbacivanje 

Poluzavršnica je igrana 26., a završnica 27. srpnja.

Poluzavršnica

  -  84:89
  -  95:77

Za broncu

  -  100:72

Za zlato

  -  74:95

Športovi na OI 1976.
Košarka na Olimpijskim igrama